subwersja (gender)
 subwersja (sztuka)